Ficarazzi (Palermo), een gemeente in de Italiaanse provincie Palermo
Ficarazzi (Aci Castello), een plaats in de Italiaanse gemeente Aci Castello